Obregón ist der Name folgender Orte:

 Obregón (Cantabria), Dorf in der Region Kantabrien, Spanien 
 Cañadas de Obregón, Ort in Jalisco, Mexiko
 Ciudad Obregón, Ort in Mexiko
 Cristóbal Obregón, Ort in Mexiko

Obregón ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro Obregón (1920–1992), spanisch-kolumbianischer Maler

 Andrés Carlos Obregón (* 1986), argentinischer Schachspieler 

 Darlenys Obregón (* 1986), kolumbianische Sprinterin
 Dolly Conto Obregón, kolumbianische Erziehungswissenschaftlerin
 Federico González Obregón (1913–1986), mexikanischer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Ignacio Montes de Oca y Obregón (1840–1921), mexikanischer Geistlicher, Bischof von San Luis Potosí
 José María Obregón (1832–1902), mexikanischer Maler
 Josetxu Obregón (* 1979), spanischer Violoncellist
 Juan Landerreche Obregón, mexikanischer Parteifunktionär (PAN)
 Lamberto H. Obregón Serrano (1900–??), mexikanischer Diplomat

 Ricardo Obregón Cano (1917–2016), argentinischer Politiker

Obregón steht für:
 Obregon-Pistole, Selbstladepistole
 Obregonia denegrii (Obregonita), mexikanisches Kakteengewächs
 Bistum Ciudad Obregón, Bistum in Ciudad Obregón
 Obregón F.C., mexikanischer Fußballverein in Ciudad Obregón
 Yaquis de Obregón, mexikanischer Baseballverein in Ciudad Obregón
 Maurice Obregon, Figur im Film Gilda (Film)

Siehe auch:
 Álvaro-Obregón-Talsperre